Лос Рејес има више значења:

 Лос Рејес, Колонија Мерино (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Рејес (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Рејес (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Рејес (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Рејес, Габријел Кареон Гереро (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Рејес (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Рејес, Зориљос (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Рејес, Ла Глорија (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Рејес (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Рејес (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Рејес (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Рејес (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Рејес (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Рејес, Тепејак (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Рејес (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Рејес (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Рејес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Рејес (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Рејес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Рејес, Ла Вивијенда (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Рејес (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Рејес (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Рејес (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Рејес, Лос Каудиљо (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Рејес, Монте де ла Маланка (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Рејес (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Рејес (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Рејес, Лас Чиверас (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Рејес (Акаксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Рејес (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Рејес (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Рејес (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Рејес (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Рејес (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Рејес (Хокотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Рејес (Парачо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Рејес (Пуруандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Лос Рејес (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Рејес (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Рејес, Кинта Манзана (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Рејес (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Рејес (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Рејес (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Рејес (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Рејес (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Рејес (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Рејес, Амплијасион Санта Урсула (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Рејес (Сан Мартин Тоспалан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Рејес, Фраксионамијенто лос Рејес (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Рејес (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Рејес, Запотитансиљо Гранде (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Рејес (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Рејес (Теопантлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Рејес (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Рејес (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Рејес (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Рејес (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Рејес (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Рејес, Олегарио Ирачета Рејес (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Рејес (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Рејес (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Рејес (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Рејес, Ла Фортуна (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Рејес, Бара Тенистепек (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Лос Рејес (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Рејес (Лос Рејес, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Рејес (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Рејес (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Рејес (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Рејес (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Рејес, Фортунато Рејес (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Рејес (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику